Kim Kristensen er navnet på flere personer:

 Kim Kristensen (hofmarskal) (født 1964) – dansk officer og hofmarskal.
 Kim Kristensen (journalist) (født 1965) – dansk journalist
 Kim Kristensen (fodboldspiller) (født 1975) – dansk fodboldspiller

Se også
 Kim Christensen – dansk fodboldspiller (målmand), født i 1979
 Kim Christensen – tidligere dansk fodboldspiller (angriber), født i 1980